Mike Varney ist ein US-amerikanischer Musikproduzent.

Unter seinem, von ihm selbst gegründeten Musiklabel Shrapnel Records produziert und veröffentlicht er die Werke zahlreicher Gitarristen. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, weltweit, talentierte Gitarristen zu suchen, um sie zu fördern. Er gab die Kolumne Spotlight heraus, worin etwa der 15-jährige Paul Gilbert, Billy Sheehan und Yngwie Malmsteen sowie viele weitere Heavy-Metal-Gitarristen und -Bassisten vorgestellt wurden.

Folgende talentierte Gitarristen aus dem Rock- bzw. Fusion-Bereich wurden durch die Produktion von Mike Varney gefördert:
Yngwie Malmsteen, Richie Kotzen, Paul Gilbert, Tony MacAlpine, Greg Howe, Marty Friedman, Michael Lee Firkins, Joey Tafolla, Vinnie Moore, Ron Thal und Jason Becker.

Varney produzierte ebenso einige, später bekannt gewordene, Heavy-Metal-Bands wie zum Beispiel W.A.S.P., Keel, Vicious Rumors, Steeler und Racer X.

Ab Mitte der 1980er Jahre war sein Plattenlabel Shrapnel Records spezialisiert auf die Stilistiken des Instrumental-Fusion sowie auf gitarrenorientierte, qualitativ hochwertige Rockmusik.

Weblinks

Einzelnachweise 

Musikproduzent
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann